Bathygobius är ett släkte av fiskar. Bathygobius ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Bathygobius